W Rumunii
 Leordeni – gmina w okręgu Ardżesz
 Leordeni – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Leordeni
 Leordeni – wieś w okręgu Marusza, w gminie Gheorghe Doja

 Popești-Leordeni – miasto w okręgu Ilfov